Aor Ribeiro é um compositor de música popular brasileira.

Obras 
 A dor de uma saudade - com Luis Bonfá
 A surpresa do papai - com Messias Garcia
 Ciúme - com Maurílio Lopes e Sebastião de Oliveira
 Enxuga a lágrima
 Já te vi - com Mariano Nogueira
 Tadinho de mim - com Moacir Silva e Adriano Barbosa 

Compositores do Rio de Janeiro (estado)